ÄA (bzw. Äa und äA) steht für:
 Äa, römische Schreibweise der mythischen Insel Aiaia
 ältere Ausgabe, siehe Edition
 Änderungsantrag oder Änderungsanforderung
 Ägyptologische Abhandlungen, Buchreihe des Verlags Harrassowitz

Siehe auch:
 AEA

AA